Lazzara – nobile famiglia siciliana
 Salvatore Lazzara, noto come Joe Dundee – pugile statunitense
 Marco Lazzara – contraltista italiano